Редькинский сельсовет — административно-территориальные единицы и муниципальные образования в России:

 Редькинский сельсовет — бывшая административно-территориальная единица и муниципальное образование в Краснокамском районе Башкортостана. Упразднён в 2008 году.
 Редькинский сельсовет — в Каширском (1929—1939), Озёрском (1939—1959, 1969—1994) и Коломенском (1959—1969) районах Московской области.
 Редькинский сельсовет — административно-территориальное образование (до 2010 года муниципальное образование) в городском округе город Бор Нижегородской области.

См. также 
 Сельское поселение «Деревня Редькино» — муниципальное образование в Дзержинском районе Калужской области